Gallego kan som auktorsförkortning betyda:

 Eduardo Gallego
 María Jesús Gallego Cidoncha
 María Teresa Gallego
 Oscar Florencio Gallego

Robotskapade auktorsförkortningar